Würzburger Straßenbahn steht für:

 Straßenbahn Würzburg
 Würzburger Straßenbahn GmbH, siehe Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH#Würzburger Straßenbahn GmbH (WSB)